Мари́на Григо́рьевна Го́луб (8 декабря 1957, Москва — 9 октября 2012, Москва) — советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка Российской Федерации (1995).

Биография 
Родилась 8 декабря 1957 года в Москве. Её приёмный отец — полковник ГРУ Григорий Ефимович Голуб (1923—2014), в прошлом военный разведчик, служил консулом в Финляндии, затем поочерёдно работал директором мебельного магазина, чиновником в московском управлении культуры, в московском райкоме КПСС; мать — актриса Людмила Голуб, играла в театре им. Н. В. Гоголя, затем работала актрисой в Москонцерте. Дед по отцу — Ефим Самойлович Голуб, был наркомом финансов Украинской ССР (репрессирован в 1937 году).

Окончила среднюю школу № 33 г. Москвы (1965—1975).

В 1979 году окончила Школу-студию МХАТ (курс Виктора Монюкова).

По окончании школы-студии Марина Голуб в 1979—1981 годах работала в Москонцерте и с 1981 по 1987 годы служила в Театре миниатюр Аркадия Райкина, в 1987 перешла в труппу Московского театра «Шалом», а в 2002 — в Московский Художественный театр имени А. П. Чехова.

Марина Голуб вела телепередачи «Хенки-Пенки», «Утренняя почта», «Доброе утро», «Эх, Семёновна!», «Девчата», «Путешествия натуралиста» и «Пойми меня».

В июне 2011 года вошла в Общественно-консультативный совет по проблемам функционирования и развития транспортного комплекса города Москвы при Правительстве города.

Семья 
Марина Голуб трижды была замужем.

Первый муж — предприниматель Евгений Тройнин.

Дочь Анастасия — работает в продюсерском центре «WonderLoft», с 11 февраля 2013 года стала одной из ведущих ток-шоу «Девчата» на канале Россия, с марта по июль 2015 — директор «Гоголь-центра».

Второй муж — актёр Вадим Долгачёв — работает в московском театре «Сопричастность».

Третий муж — Анатолий Белый (Вайсман), бывший актёр Театра им. Станиславского и Московского Художественного театра им. А. П. Чехова (в 2022 году уехал из России); актриса развелась с ним после 11 лет совместной жизни.

Гибель 

Погибла на 55-м году жизни в ночь с 9 на 10 октября 2012 года в результате ДТП на пересечении улицы Лобачевского и проспекта Вернадского.

Возвращаясь после спектакля, она поймала таксиста-частника на автомобиле Hyundai Sonata, чтобы доехать до дома, но на перекрёстке этот автомобиль был протаранен автомобилем Cadillac. От удара «Хендай» перевернулся, а «Кадиллак» протаранил ещё два автомобиля — LADA и KIA. В результате столкновения актриса и подвозивший её водитель от полученных травм скончались на месте. Кроме того, при аварии ранения различной степени тяжести получили ещё пять человек. Водитель Кадиллака с места ДТП скрылся.

Отпевание актрисы состоялось 13 октября в Храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Похоронена после кремации на Троекуровском кладбище в Москве.

5 августа 2013 года Никулинский районный суд города Москвы приговорил к шести годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима Алексея Русакова, признав его виновником ДТП. Суд частично удовлетворил гражданский иск родственников погибшего вместе с Мариной Голуб водителя, постановив взыскать с Русакова в их пользу пятьсот тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда. Также суд лишил Русакова водительских прав сроком на три года. 16 декабря 2019 года виновник ДТП вышел на свободу.

Признание и награды 
 Заслуженный артист Российской Федерации (28 декабря 1995) — за заслуги в области искусства
 Орден Дружбы (24 апреля 2008) — за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
 Лауреат премии «Звезда Театрала» в номинации «Звёздный луч» (2010).

Творчество

Роли в театре

Московский Художественный театр имени А. П. Чехова 
 «Терроризм»
 «Нули»
 «Пьемонтский зверь»
 2004 — «Изображая жертву» Братья Пресняковы. Режиссёр: Кирилл Серебренников — Мать
 2004 — «Тартюф» Мольер. Режиссёр: Нина Чусова — Дорина, горничная Марианы
 2005 — «Гамлет» Шекспир. Режиссёр: Юрий Бутусов — Гертруда
 2009 — «Трёхгрошовая опера» Бертольт Брехт, Вайль. Режиссёр: Кирилл Серебренников —  Селия Пичем 
 2010 — «Васса Железнова» М. Горький. Режиссёр: Лев Эренбург — Васса

Фильмография 

  — Юность Петра — Верка
  — В начале славных дел — Верка
 1980 — О бедном гусаре замолвите слово — дама на балконе
  — Рождённые бурей — Стефания
  — Гражданин Лёшка — соседка Ларисы по общежитию
  — Дом с привидениями — Кира Викторовна, классный руководитель 2 «Б»
  — Мир вам, Шолом! (документальный)
  — Биндюжник и Король — барышня в борделе (эпизод)
  — Неизвестные страницы из жизни разведчика — Тереза
  — Мария Магдалина — Светлана
  — Зона Любэ — заключённая «Озорница»
  — Ширли-мырли — директор филармонии
  — Короли российского сыска (серия «Воскресное убийство») — мадам Свистунова, хозяйка публичного дома
  — Семейные тайны (документальный)
  — Поклонник — Валентина, почтальон
  — Свадьба — директор магазина
  — Истинные происшествия
  — Маросейка, 12 (серия «Мокрое дело») — Клава
  — Ростов-папа (серия «Шли по городу две свинки») — Валя
 2001 — Пятый угол — Татьяна
 2001 — Клетка — Галина
 2001 — Русский водевиль (серия «Бедовая бабушка») — Клучкина, бабушка
 2001 — На углу у Патриарших-2 — Люсьена Альбертовна
  — FM и ребята (серия «Последняя улика») — Марина Александрова
  — Русские амазонки
 2002 — Дронго — Нина Ивановна
 2002 — Дневник убийцы — госпожа Лазурская
 2002 — В движении — работница архива
 2003 — В июне 41-го — тётя Хава
 2003 — Спас под берёзами (новелла «Чудотворная») — Людмила, жена сантехника
 2003 — Постельные сцены
 2003 — Пан или пропал — польская зрительница в театре
 2003 — Замыслил я побег — мать Кати
  — Водитель для Веры — Зинаида
 2004 — Узкий мост — Лера
 2004 — Против течения — Настя
 2004 — Даша Васильева. Любительница частного сыска—3 (серия «Спят усталые игрушки») — Люся
 2004 — Даша Васильева. Любительница частного сыска-3 (серия «Бассейн с крокодилами»)
 2004 — Усадьба — мать Елены
  — Крупногабаритные — Люся, жена Полозюка
  — Бриллианты для Джульетты — работник ДЭЗа
  — Бедные родственники — Белла
  — Московская история (телесериал, не завершён) — баба Маня
 2006 — Ситуация 202 (фильм «Особый период») — генеральный директор
 2006 — Такси для ангела — Аглая Канунникова, писательница, автор детективов
 2006 — Папараца — жена Малинина
 2006 — Охота на гения — врач Шевцова
 2006 — Капитанские дети — мать Артёма
 2006 — Изображая жертву — мать Вали
 2006 — Андерсен. Жизнь без любви — хозяйка борделя
  — Ангел-хранитель — Эвелина Львовна, хозяйка гостиницы, тётя Веры
 2007 — Служба доверия (серия «Покупка») — Клавдия Дмитриевна Тюрина
 2007 — Откройте, Дед Мороз! — Марина Огурцова
 2007 — Кука — Клава
 2007 — Иван Подушкин. Джентльмен сыска-2 (серия «13 несчастий Геракла») — Лариса
 2007 — Давай поиграем — Альбина Викторовна
 2007 — Ты сверху, я снизу — Людмила Александровна
  — Иго любви — костюмерша
 2008 — Свадьба — Ярослава Георгиевна
 2008 — Моя любимая ведьма (Серии «Странный ужин» и «Седина в бороду, бес в ребро») — мать Ивана Столетова
 2008 — Не пытайтесь понять женщину — Мама-Света
  —  — Обручальное кольцо — Клара
  — Лёд в кофейной гуще — Майя Павловна
  — Суд (серия «Жестокость») — Ирина Сергеевна Мохова
  — Счастливый конец — Белла Изольдовна, психиатр
 2009 — Человек с бульвара Капуцинок — Лара
 2010 — Если небо молчит — Лиснянская
 2010 — Зайцев, жги! История шоумена — Надежда Леонидовна, жена Яковлева
 2010 — Луч на повороте — Зина
 2010 — Цветок дьявола
  — Откройте, это я — мать Гарика
  — Пять невест — майор Галина Никишина
  — Мамы (новелла «Открытка») — Наташа
 2012 — Атомный Иван — соседка
 2012 — Петрович — Маргарита Флягина
 2012 — Крылья — баба Агата
 2012 — Шлюха
  — Друзья друзей — Люба
  — Мама дарагая! — Люся

Озвучивание 
 1981 — Лис и Пёс — сова Мамуля
 2006 — Чемоданы Тульса Люпера. Русская версия — Софи

Примечания

Ссылки 

 Страница Марины Голуб на сайте МХТ им. А. П. Чехова
 Интервью с Мариной Голуб в телепередаче «Персона»
 Интервью журналу «Театрал»

Телеведущие Первого канала
Телеведущие канала «Россия-1»
Телеведущие НТВ
Телеведущие канала «Россия-Культура»
Выпускники Школы-студии МХАТ
Персоналии:Московский Художественный театр имени Чехова
Персоналии:Театр «Сатирикон»
Погибшие в автомобильных катастрофах
Похороненные на Троекуровском кладбище